Fabbrica – l'edificio industriale

Geografia

Italia
 Fabbrica Curone – comune della provincia di Alessandria
 Fabbrica Durini – frazione di Alzate Brianza in provincia di Como
 Fabbrica – frazione di Peccioli in provincia di Pisa
 Fabbrica – frazione del comune di Pistoia
 Fabbrica – frazione di Brozolo nella città metropolitana di Torino

Aziende
 Fabbrica di fisarmoniche Dallapè – azienda di fisarmoniche
 Fabbrica Italiana Automobili Legnano – azienda di automobili
 Fabbrica d'Armi Pietro Beretta – azienda produttrice di armi
 Fabbrica Italiana Lamine Milano – azienda produttrice di pellicole cinematografiche
 Fabbrica Alta – una fabbrica del Lanificio Rossi

Letteratura
 La fabbrica delle mogli – romanzo di Ira Levin
 La fabbrica dei corpi – romanzo di Patricia Cornwell
 La fabbrica dell'Assoluto – romanzo di Karel Čapek
 La fabbrica degli orrori – romanzo di Iain Banks
 La fabbrica di cioccolato – romanzo di Roald Dahl

Cinema 
 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato – film di Mel Stuart del 1971
 La fabbrica di cioccolato – film di Tim Burton del 2005
 La fabbrica delle mogli – film di Bryan Forbes del 1975, tratto dall'omonimo romanzo

Musica
 La fabbrica di plastica – album di Gianluca Grignani

Altro
 Fabbrica di mattoni a Tortosa – opera di Pablo Picasso
 Fabbrica di San Pietro – ente per la realizzazione della Basilica di San Pietro
 Veneranda fabbrica del Duomo di Milano – associazione per il restauro del Duomo di Milano
 Incendio della fabbrica Triangle – grave incidente avvenuto a New York
 Porta Fabbrica – porta delle Mura Vaticane
 Fabbrica automatica – tipo di impianto manifatturiero